Trio pour violon, violoncelle et piano  de Frank Bridge ;
 Trio pour violon, violoncelle et piano de Paul Ladmirault ;
 Trio pour violon, violoncelle et piano de Germaine Tailleferre.